Изки — название географических объектов:

 Изки — село в Межгорском районе Закарпатской области Украины.
 Изки — город в Омане.